Bert kan syfta på:

 Bert – ett mansnamn.
 Bert (TV-program) – TV-program lett av Bert Karlsson.
 Bert (mupp) – en handdocka i TV-serien Sesam.
 Bert (mode) –  en garnering eller krage under flera modeepiker.

Bert-figuren skapad av Anders Jacobsson och Sören Olsson
 Berts universum – två serier dagboksromaner om den fiktive svenske skolpojken Bert Ljung.
 Bert-serien – böckerna om Bert och hans dagbok, inledd 1987 med Berts dagbok.
 Bert (TV-serie, 1994) – en svensk TV-serie från 1994, regisserad av Tomas Alfredson och Svante Kettner.
 Bert (TV-serie, 2021) – en svensk TV-serie från 2021, regisserad av Bill Schumacher.
 Bert – den siste oskulden – en svensk komedifilm från 1995, regisserad av Tomas Alfredson.
 Berts dagbok (film) – en svensk film från 2020, regisserad av Michael Lindgren.

Geografi

Armenien 

 Berd (ort), Tavusj,

Frankrike 

 Bert, Allier – en kommun i departementet Allier i regionen Auvergne